Héctor Barberá Vall (ur. 2 listopada 1986 w Dos Aguas) – hiszpański motocyklista.

Kariera 
Barbera swoją przygodę w MMŚ rozpoczął z teamem Jorge Martineza Aspara i po zdobyciu wicemistrzostwa w klasie 125 cm³ w 2004 przeniósł się do klasy 250 cm³, spędzając tam 5 lat. Swój ostatni sezon w pośredniej klasie zaakcentował wicemistrzostwem, wygrał wtedy 3 wyścigi i oprócz tego jeszcze 5 razy stawał na podium. Dobre stosunki z Asparem dały mu szansę na start w królewskiej kategorii w 2010 roku, dosiadał motocykla Ducati i ukończył wszystkie wyścigi oprócz jednego (Laguna Seca), najwyżej udało mu się dojechać w Grand Prix Francji i Hiszpanii (8. miejsce). Aspar kontynuował współpracę z Ducati w 2011 roku, a Barbera, dosiadając Desmosedici, poprawił swój najlepszy wynik z wyścigu i wywalczył 6. miejsce na torze Jerez.

Barbera rozstał się z Asparem i dołączył do składu Pramac Racing Team na 2012, wciąż korzystał Desmosedici, ale tym razem z silnikiem o pojemności 1000 cm³, to spowodowało więcej upadków, Barbera nie mógł poradzić sobie z trudnym motocyklem, który na dodatek zyskał kilka koni mechanicznych. Dołączył do Hiroshiego Aoyamy i Avintii w 2013, team skorzystał z nowej formuły i wystartował na zasadach CRT (Claiming Rule Team), zakończył rok na odległej, szesnastej pozycji, nie mogąc rywalizować z zespołami fabrycznymi i satelickimi. Od przyszłego sezonu połączył siły z Francuzem, Mike Di Meglio, który zastąpił odchodzącego do Hondy Hiroshi Aoyamę. Początek i środek sezonu był dla niego nieudany (liczne odległe miejsca), więc od GP Aragonii przesiadł się na Ducati, gdzie mógł się pochwalić dużo lepszymi lokatami (w GP Australii zajął nawet piąte miejsce). W sezonie 2015 Hiszpan z 33 pkt. uplasował się na 15. miejscu w klasyfikacji generalnej.

Statystyki

Sezony 

* – sezon w trakcie

Klasy wyścigowe

Starty 

* – sezon w trakcie

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Barbery

Urodzeni w 1986
Hiszpańscy kierowcy MotoGP